Slovo Kyma může mít více významů:

 Kyma (řeka) – řeka v Archangelské oblasti
 Kyma (architektura) – druh profilu římsy ve starořecké architektuře